Penáguila kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Penáguila (ort i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Penàguila (kommun i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar